Medani (Cluwak), plaats in het Indonesische gebied Pati.
 Medani (Tegowanu), plaats in het Indonesische gebied Grobogan.
 Međani, plaats in de Servische gemeente Prijepolje.